Unicorno – cavallo mitologico
Unicorno – costellazione dell'Unicorno
Unicorno cinese – animale mitologico della tradizione cinese
Unicorno – startup la cui valutazione supera 1 miliardo di dollari
Unicorno – nome in codice di diversi supercriminali apparsi nei fumetti della Marvel Comics

Pagine correlate 
 Unicorn
 Unicorns